

Codici 
 HBX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hubli (India)

Altro 
 HBX  – esplosivo